Europa-Parlamentsvalget 2024 finder sted i den Europæiske Union fra d. 6.-9. juni 2024 i henhold til Lissabontraktaten. Der skal vælges 705 repræsentanter til Europa-Parlamentet for mandatperioden 2024-2029. Dette bliver det første Europa-Parlamentsvalg efter Storbritannien trådte ud af den Europæiske Union.

Foruden at afgøre den fremtidige sammensætning af Europa-Parlamentet vil valget også indirekte afgøre, hvem der bliver den næste Europa-Kommissionsformand.

Valgmåde 
Hver medlemsstat bestemmer selv på hvilken eller hvilke dage valget skal gennemføres. I de fleste medlemsstater finder valget sted om søndagen d. 9. juni. De endelige datoer er dog endnu ikke offentliggjort.

Ifølge artikel 223 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde specificerer Det Europæiske Råd ensartede bestemmelser for valg til Europa-Parlamentet. Forholdstalsvalg er fastlagt som valgsystem, men den præcise struktur er op til medlemslandene selv. Det er sandsynligt, at der ved det 10. valg til Europa-Parlamentet ligesom ved de tidligere valg vil blive ancendt forskellige regler om spærregrænsen i de enkelte land, f.eks. er der ingen spærregrænse i Danmark mens der i Østrig er en spærregrænse på 4 %.

Tildelingen af pladser til medlemslandene
Antallet af MEP'er, der skal vælges pr. medlemsland og eventuelt via de lister, der måtte stille op i hele EU, bestemmes af Det Europæiske Råd efter initiativ af Europa-Parlamentet. Princippet om degressiv proportionalitet gælder, hvorefter større lande generelt har flere parlamentsmedlemmer end mindre, men mindre land har flere parlamentsmedlemmer pr. indbygger end større. I henhold til EU-traktatens artikel 14, stk. 2, skal der i hvert land vælges mellem 6 (mindste lande - Malta, Cypern, Luxembourg) og 96 MEP'er (største land - Tyskland)

Meningsmålinger og mandatfordelingsprognoser

Referencer

Politiske valg i 2024